Ilha Digital pode ser:

 Ilha Digital, equipamento para editar vídeo digital.
 Ilha Digital, projeto do governo do estado do Ceará.

Desambiguação